Белоруска азбука је врста ћириличне азбуке која се користи у белоруском језику. Настала је од азбуке старословенског језика и има 32 слова. Стандардизована је 1918. године.

Азбука 

Азбука
Ћирилица